Renegotiations: The Remixes — міні-альбом реміксів американського хіп-хоп гурту The Black Eyed Peas, випущений 21 березня 2006 року перед турне на захист Monkey Business і є реміксовим альбомом. Дві пісні з альбому залишилися альбомною версією. The Black Eyed Peas спеціально запрошували відомих реперів, щоб вийшли якісні ремікси.

Список композицій

Примітки 

Музичні альбоми 2006
Альбоми The Black Eyed Peas